Bourret ist der Name folgender Orte:

 Bourret, Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne, Frankreich

Bourret ist der Familienname folgender Personen:
 Caprice Bourret (* 1971), US-amerikanisches Fotomodell
 Christophe Bourret (* 1967), französischer Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Joseph Bourret (1802–1859), kanadischer Politiker
 Joseph-Christian-Ernest Bourret (1827–1896), französischer Geistlicher, Bischof von Rodez
 Philippe Bourret (* 1979), kanadischer Badmintonspieler
 René Léon Bourret (1884–1957), französischer Herpetologe und Geologe